Ci Kaso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ci Kaso, Garut, flod, Jawa Barat, 
 Ci Kaso, Sukabumi, flod, Jawa Barat,